Спаси и сохрани — название нескольких фильмов:
 Спаси и сохрани (фильм, 1989) — фильм Александра Сокурова.
 Спаси и сохрани (фильм, 2000) — триллер американского режиссёра Чака Рассела.
 Спаси и сохрани (фильм, 2010) — короткометражный фильм Ольги Шульгиной-Москаленко.